Stazione di Kōriyama può riferirsi a tre diverse stazioni in Giappone:
, sulla linea principale Tōhoku e sul Tōhoku Shinkansen, situata a Kōriyama nella prefettura di Fukushima;
, sulla linea principale Kansai (linea Yamatoji), situata a Yamatokōriyama, nella  prefettura di Nara;
, sulla linea Kintetsu Kashihara, situata a Yamatokōriyama, nella  prefettura di Nara;